Rosières – miasto we Francji, w regionie Midi-Pireneje
 Rosières – miasto we Francji, w regionie Owernia
 Rosières – miasto we Francji, w regionie Pikardia
 Rosières – miasto we Francji, w regionie Rodan-Alpy
 Rosières-aux-Salines – miasto we Francji, w regionie Lotaryngia
 Rosières-en-Haye – miasto we Francji, w regionie Lotaryngia
 Rosières-en-Santerre – miasto we Francji, w regionie Pikardia
 Rosières-près-Troyes – miasto we Francji, w regionie Szampania-Ardeny
 Rosières-sur-Mance – miasto we Francji, w regionie Franche-Comté